Gouvernement Nouri al-Maliki peut désigner :
 le premier gouvernement Nouri al-Maliki, du  au  ;
 le second gouvernement Nouri al-Maliki, du  au .

Voir aussi 
 Nouri al-Maliki